Vondelbrug (Alkmaar), brug in Alkmaar
Vondelbrug (Amsterdam), brug in Amsterdam over het Vondelpark
Vondelbrug (Haarlem), brug in Haarlem
Vondelbrug (Utrecht), brug in Utrecht